El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2012 fou la cinquena cursa de la temporada 2012 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el cap de setmana de l'1-3 de setembre de 2012.

Classificació

Moto GP

Moto 2

Moto 3

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2012 a Catalunya
Catalunya
2012